Чемпионат Европы по биатлону 2001 года () прошёл в французском городе От-Морьенн с 24 января по 28 января 2001 года.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Среди взрослых

Среди юниоров 

Чемпионаты Европы по биатлону
2001 год в биатлоне
Спорт в департаменте Савойя
Январь 2001 года
Спорт во Франции в 2001 году
Чемпионаты Европы во Франции
биатлон
Международные соревнования по биатлону во Франции